Ел Меските де Ариба има више значења:

 Ел Меските де Ариба (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските де Ариба (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику